Iris Falls (hauteur 14 mètres) est une cascade de la rivière Bechler se trouvant dans le parc national de Yellowstone. Iris Falls est situé juste en amont de Colonnade Falls et est accessible via le sentier de la rivière Bechler. Les chutes ont été nommées en 1885 par des membres du Arnold Hague Geological Survey du nom d’Iris, déesse grecque mythologique de l’arc-en-ciel .

Voir également 

 Chutes d'eau dans le parc national de Yellowstone

Remarques

Liens externes 
 

Chute d'eau dans le comté de Teton (Wyoming)
Chute d'eau dans le parc national de Yellowstone
Système hydrologique de la Yellowstone